In Her Shoes (roman), een boek van Jennifer Weiner uit 2002
In Her Shoes (film), Amerikaanse speelfilm uit 2005 onder regie van Curtis Hanson